ITF Men's Circuit er en serie af professionelle tennisturneringer, arrangeret af International Tennis Federation (ITF) for mandlige tennisspillere. 

Serien er en del af ITF World Tennis Tour, og fungerer som en udviklingstour for de højere rangerede ATP Challenger Tour og ATP World Tour.

Se også 
 ITF Women's World Tennis Tour
 ITF World Tennis Tour Juniors

Eksterne henvisninger 
 Officielt websted 

Tennisturneringer
International Tennis Federation